Wspólna nazwa dla dwóch zbliżonych kryteriów stabilności wielomianów:
 kryterium stabilności Hurwitza
 kryterium stabilności Routha